Gudewill ist der Familienname folgender Personen:

 August Gudewill (1854–1906), deutscher Bankier, Stifter und Namensgeber der Oberschule Thedinghausen
 Kurt Gudewill (1911–1995), deutscher Musikwissenschaftler
 Hans Gudewill (1866–1904), Korvettenkapitän
 Walter Gudewill (1894–1956), deutscher SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei